Toyota puede referirse a:

 Toyota Motor Corporation, automotriz.
 Ciudad de Toyota, Japón.
 Estadio Toyota, estadio de la ciudad homónima.
 Toyota Racing, antigua escudería de Fórmula 1.
 Toyota Castrol Team, equipo oficial de rallyes de la marca Toyota.